Michel Blanc peut désigner :
 Michel Blanc, chef d'entreprise et financier de Lyon au  ;
 Michel Blanc-Dumont (1948-), auteur de bande dessinée français ;
 Michel Blanc (1952-), acteur et réalisateur français.
 Michel Blanc (astronome), directeur de l'Observatoire du pic du Midi.

Astronomie 
 (5338) Michelblanc, astéroïde (nommé d'après le dernier).